Francesco I Ordelaffi (✝ 1331)
Francesco II Ordelaffi (1310 ca. – 1376)
Francesco III Ordelaffi (1349-1405)
Francesco IV Ordelaffi (1435-1466)